A sigla "NBC" pode se referir a:
 NBC, rede de televisão e rádio dos Estados Unidos;
 Neo Geo Battle Coliseum, jogo de luta desenvolvido e publicado pela SNK Playmore
 NBC - rapper português.
Desambiguação